IT4Medicine — група компаній, що розвиває сферу електронної системи охорони здоров'я в Україні. Проєкти групи беруть активну участь у медичній реформі, яку проводить Міністерство охорони здоров'я України.

Ідея створення IT компанії, яка буде працювати задля розвитку сучасної медицини в Україні виникла у 2016 році. Перше, з чого почали ідеологи компанії, це розв'язання проблеми черг у закладах системи охорони здоров'я.

Так було створено перший продукт групи компаній IT4Medicine — медичну систему «Поліклініка без черг», яка дозволяє пацієнтам записуватися до лікарів за допомогою сайту pb4.com.ua  або ж через термінали, встановлені в медичних закладах, підключених до системи.

Стартап «Поліклініка без черг» став переможцем конкурсу Kyiv Smart City Incubator та пройшов інкубаційну програму в 1991 Open Data Incubator 

Перший запуск системи «Поліклініка без черг» відбувся 14 вересня 2016 року на базі Київського міського дитячого діагностичного центру. Це стало можливим завдяки спільним поглядам на розвиток сучасної медицини команди «Поліклініки без черг» та на той час головного лікаря центру Андрія Семиволоса, що згодом брав активну участь в тестуванні та впровадженні нового функціоналу.

У 2017 році «Поліклініка без черг» взяла активну участь у медреформі та почала працювати з центральним компонентом (eHealth)

Станом на березень 2020 року системою було здійснено понад 11,3 млн записів на прийом, зареєстровано 17630 лікарів та 2,9 млн пацієнтів у 18 регіонах України.

У 2020 році у системі «Поліклініка без черг» також почала діяти функція онлайн-консультації. Тобто, лікарі, зареєстровані в системі, можуть дистанційно надавати медичні послуги пацієнтам, а також взаємодіяти з колегами для отримання експертної думки у складних випадках.

Також у 2020 році «Поліклініка без черг» стала одним з важливих модулів нової медичної інформаційної системи EvoMIS . Модуль онлайн-запису «Поліклініка без черг» дозволяє користувачам нової МІС управляти пацієнтопотоком, оптимізувати завантаження фахівців та позбавитись черг.

Крім «Поліклініки без черг», EvoMIS складається ще з двох модулів, важливих для роботи медзакладів у час реформувань. Це модуль «eHealth», який містить повний функціонал для роботи спеціалізованих медзакладів в умовах медичної реформи, та модуль «Телемедицина», який відкриває можливості, які надає Телемедична мережа Medinet . Тобто, здійснювати ургентні, планові, екстрені консультації онлайн між лікарями первинної ланки та лікарями-спеціалістами.

Паралельно із «Поліклінікою без черг» група компаній IT4Medicine розвиває ще ряд продуктів.

А саме, «Аптеки. Поліклініка без черг» – зручний сервіс для роботи аптечних закладів з системою охорони здоров'я (eHealth), який надає їм можливість погашати рецепти за програмою реімбурсації «Доступні ліки».

Також у групи є зручний інструмент для роботи з результатами діагностичних досліджень (МРТ, КТ, УЗД, ендоскопічні дослідження) — Dicom Hub .

Масштабним проєктом групи компаній є також Medinet – професійна телемедична мережа України для всіх ланок медичної допомоги. Вона забезпечує сучасний зв'язок між лікарями первинної медичної допомоги та лікарями-спеціалістами.

Вперше Телемедична мережа Medinet  запрацювала у квітні 2019 року. На її технічній основі був створений Одеський обласний центр телемедицини . Офіційне відкриття центру відбулося в липні 2019 року.

Наразі розробники системи активно впроваджують Medinet і в інших регіонах України.

Станом на 30 грудня 2019 року до вертикально-інтегрованої системи телемедичних консультацій в Україні було підключено 150 медичних закладів. Понад 1400 лікарів цих медзакладів успішно пройшли навчання. За дев'ять місяців 2019 року ними було надано понад 10 000 консультацій. Найбільший попит мали сеанси кардіологів, рентгенологів та пульмонологів.

Але не тільки лікар з лікарем, але й пацієнт з лікарем можуть спілкуватися за допомогою розробок групи компаній IT4Medicine. Зокрема, йдеться про додаток для онлайн-консультацій Doctor Online , який було розроблено в рамках партнерства з телекомоператором Київстар. За його допомогою пацієнт може отримати телемедичну консультацію лікаря, направлення на аналізи, рекомендації від лікаря за їх результатами, перелік препаратів та курс їхнього прийому. Також у додатку можна замовити препарати, оплатити та оформити їхню доставку.

Ще одним продуктом групи компаній IT4Medicine є Doctor Booster  — професійний мобільний додаток для сучасних лікарів. Додаток містить все необхідне для зручної роботи лікаря у смартфоні або планшеті: історії хвороб, форму для дистанційної відправки на аналізи, електронні призначення, календар прийомів, медичні довідники, статистику та ін.

Історія 

 У травні 2016 року був створений перший продукт групи компаній IT4Medicine — система «Поліклініка без черг».
 У 2016 році — стартап «Поліклініка без черг» став переможцем конкурсу Kyiv Smart City Incubator та пройшов інкубаційну програму в 1991 Open Data Incubator.
 14 вересня 2016 року відбувся перший запуск системи на базі Київського міського дитячого діагностичного центру.
 У 2017 році «Поліклініка без черг» взяла активну участь у медреформі та почала працювати з центральним компонентом (eHealth).
 У квітні 2019 року вперше запрацювала телемедична мережа Medinet. На її технічній основі був створений Одеський обласний центр телемедицини.</span>

 У липні 2019 року відбулося офіційне відкриття Одеського обласного центру телемедицини.
 У квітні 2020 року в системі «Поліклініка без черг» почала діяти функція онлайн-консультації.
 У квітні 2020 року почала роботу нова медична інформаційна система EvoMIS.

Команда 

Команда IT4Medicine складається з розробників, аналітиків, менеджерів, впровадників, маркетологів.

Примітки

Джерела 
 Запис до лікаря онлайн: як запрацювало нововведення в українських лікарнях 
 
 
 
 
 Электронная декларация о выборе врача. К чему готовиться и о чем не беспокоиться 
 Отпуск лекарств по «элекронным рецептам» это глобальный проект, недостатки скоро будут исправлены — эксперт 
 З 1 квітня сімейні лікарі починають працювати за новими правилами. Детально 
 Медпросвіта: Лікарі можуть консультувати пацієнтів онлайн. Детально 

Медицина в Україні
Державні програми України
Підприємства України у галузі інформаційних технологій